Laurent LD Bonnet est un romancier français né à Limoges en 1957.

Biographie 
Il est le fils de Daniel Bonnet, membre en 1943, du mouvement lycéen de résistance, le 17eme barreau, puis avocat et bâtonnier de l'ordre à Limoges.

Après un bac littéraire, Laurent Bonnet interrompt ses premières études universitaires pour traverser l'Atlantique en voilier. Après une expédition de 6 mois le long des côtes africaines, il crée Sail Explorer en 1986, et voyage pour son travail. Diplômé de gestion de  l'IAE Poitiers en 1993, il part en Polynésie, exerce comme consultant auprès de Nouvelles Frontières. Ses premières nouvelles paraissent dans la revue Tahiti Pacifique en 1998.

Son premier roman, Salone, est remarqué par la critique : Livres Hebdo, TV 5 Monde le journal- Arte, Nouvel Observateur, Mondomix, France Ô, Radio Nova, France Inter. -  Revues :  L 'Afrique des Idées 2013 - Alter Mondes 2013 - Sud Plateau TV Gangeous 2013 - La Nouvelle République 2015 - Le Populaire 2014 - Mondomix 2014 - Sud Ouest 2012 - Au Canada : Revue Nuits Blanches 2013 

Grand prix du salon du livre de La Rochelle en 2012, Salone obtient en 2013 le Prix Senghor, prix international remis à un premier roman francophone. Salone ( Sierra Leone en langue Krio) est un roman choral qui raconte les destins croisés d'une gazette, l'African Sentinel, avec des personnages ayant vécu dans ce pays entre 1827 et 2009. Ce roman ouvre également un cycle Tétralogie de la quête, composé successivement autour de : la vengeance - la rencontre - la création - la légitimité.

Dix secondes, son deuxième roman, aborde le thème éternel de la rencontre amoureuse, avec un hommage décalé au poème de Baudelaire, À une passante.

le dernier Ulysse, troisième œuvre du cycle, dresse à travers la quête d’un long voyage, en compagnie des personnages d’une aventure initiatique et engagée, un des portraits possibles de l’art libre de l’écriture, 

Aux évadés, est un recueil de nouvelles et poèmes parus dans la revue Daïmon, un regard fictionnel sur le thème de l'évasion.

Laurent Bonnet  partage aujourd'hui son temps, entre voyages, et résidence d’écriture en Limousin.

Ouvrages

Romans 
Tétralogie de la Quête :

Salone - 2012, Éditions Vents d'Ailleurs

Dix secondes - 2015, Éditions Vents d'Ailleurs

le dernier Ulysse 2021,Éditions les défricheurs

Essais 
l'engagé 2022, dialogue avec Jack London Éditions les défricheurs

Ouvrages collectifs 
Revue Daïmon : Numéro 6 , Aux évadés, 2021 - avec le peintre Vincent Truffy

Recueil de nouvelles : Ailleurs Éditions Crous 2015.

Le retour de James Conaught, obtient le  prix du concours national des Crous

Parutions 
 Tahiti Pacifique 1998 Le pigeon n'était pas un Hiro
 Tahiti Pacifique 1999 Tom Wayne et John Cruise

Notes et références

Liens externes 
 
 www.laurent bonnet.eu 
 Bibliothèque Nationale de France 

Écrivain français du XXIe siècle
Naissance en décembre 1957
Naissance à Limoges